Dit is de kalender van een gewoon jaar dat begint op donderdag, zoals 2015 en 2026.
(Een gewoon jaar is een jaar met 365 dagen, dat wil zeggen, geen schrikkeljaar)
Dit jaar heeft 53 weken in het standaard ISO 8601 weken-dagen formaat.

De volgende jaren hebben een kalender in een gewoon jaar dat op een donderdag begint:

Kalender, Gewoon 4